Сеона може бити:

 Сеона (Бановићи), насељено мјесто у општини Бановићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Сеона (Нови Травник), насељено мјесто у општини Нови Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Сеона (Сребреник), насељено мјесто у општини Сребреник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Сеона (Доња Мотичина), насељено мјесто у општини Доња Мотичина, Република Хрватска